2 dzielnice miast:
 Ochojec – dzielnica Katowic
 Ochojec – dzielnica Rybnika

Zobacz też: Rezerwat przyrody Ochojec